Oikos kan henvise til flere artikler:

 Andelskassen Oikos
 Oikos (tidsskrift)